Le metamorfosi  – romanzo di Apuleio
 Le metamorfosi  – poema in esametri di Ovidio
 Le metamorfosi  – opera letteraria di Antonino Liberale
 Le metamorfosi – film del 2019 diretto da Giuseppe Carrieri

Pagine correlate 
Metamorfosi